В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Лору Дюпон 6-4, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Розмарі Казалс (1-ше коло)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

 Лора Дюпон (фінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1977